Вінніпег ():
 Вінніпег — місто в провінції Манітоба в Канаді
 Вінніпег — озеро в провінції Манітоба в Канаді
 Вінніпег — річка в провінції Манітоба в Канаді
 Вінніпег  — аеропорт у місті Вінніпег у провінції Манітоба в Канаді